Bieg mężczyzn na dystansie 15 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 8 lutego. Wzięło w nim udział 80 zawodników z 23 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant ZSRR Nikołaj Bażukow.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976